Bianca Meda est une religieuse italienne de la fin du . Elle est l'autrice d'un recueil de motets, Motetti a una, due, tre e quattro voci, con violini e senza, publié à Bologne par J. Monti en 1691.

Bibliographie 
Article « Meda, Bianca », dans François-Joseph Fétis, Biographie universelle des musiciens et bibliographie générale de la musique,  éd., Paris, Firmin-Didot, 1867, t. 6, .

Compositeur italien du XVIIe siècle
Compositrice italienne de la période baroque
Religieuse catholique du XVIIe siècle
Date de naissance non renseignée (XVIIe siècle)